Le tournoi de basket-ball 3x3 masculin des jeux européens 2015 se déroule à Bakou en Azerbaïdjan dans la basket-ball arena construite temporairement pour la compétition.

Équipe

Effectifs

Phase de groupe

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale 

Match pour la médaille de bronze

Match pour la médaille d'or

Classement final 

Basket-ball aux Jeux européens de 2015